Брош — многозначный термин:

Топоним 
 Брош — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Брош — село в Кырджалийской области Болгарии.

Персоналии 
 Брош, Николай Клеве (род. 1975) — норвежский актёр театра и кино.
 Брош, Нина (род. 1975) – израильская фотомодель.
 Брош, Мориц (1829—1907) — австрийский историк.
 Брош, Этан (род. 1979) — американский шред-гитарист и преподаватель.

См. также 
 Брошь (значения)

Примечания